Rede zur Lage der Nation (, SONA) steht für:

 Rede zur Lage der Nation (Botswana), Botswana
 Rede zur Lage der Nation (Namibia), Namibia
 Rede zur Lage der Nation (Südafrika), Südafrika
 Rede zur Lage der Nationen, Philippinen; siehe Präsident der Philippinen#Rede zur Lage der Nation

Siehe auch:
 Bericht zur Lage der Nation (Deutschland), Deutschland
 State of the Union Address, Vereinigte Staaten
 Rede zur Lage der Union, Europäische Union